El príncipe Guillermo de Hesse (Wilhelm Ernst Alexis Hermann; 1 de marzo de 1905 - 30 de abril de 1942) fue un soldado alemán y heredero a la jefatura de la línea de Hesse-Philippsthal de la Casa de Hesse.

Como miembro de la Casa de Hesse fue estilado Su Alteza Príncipe Guillermo de Hesse.

Primeros años 
El príncipe Guillermo nació en Rotenburg an der Fulda, siendo el mayor de los hijos del príncipe Clodoveo de Hesse y su esposa, la princesa Carolina de Solms-Hohensolms-Lich. El 16 de agosto de 1905 su padre sucedió en la jefatura de la línea de Hesse-Philippsthal-Barchfeld de la Casa de Hesse.

Proveniente de una rama no reinante de la Casa de Hesse, el Príncipe Guillermo estaba estrechamente emparentado con la reinante línea de Darmstadt a través de su tía, la Princesa Leonor, quien estaba casada con el Gran Duque Ernesto Luis de Hesse. A través de su padre era también sobrino de Leopoldo IV de Lippe, quien estaba casado con su tía, la Princesa Berta.

Post I Guerra Mundial 
Con el fin de la Primera Guerra Mundial la monarquía en Alemania fue abolida. El Príncipe Guillermo vivía en el Palacio de Augustenau en Herleshausen donde practicaba la silvicultura y la agricultura. En 1932 se unió al partido nazi y a las SS alcanzando el rango de SS-Hauptsturmführer. Su solicitud para unirse a las SS corrió algunos problemas debido a la epilepsia de su hermano, el Príncipe Alejandro Federico, que causó una investigación para comprobar si su condición era resultado de una enfermedad hereditaria.

El Príncipe Guillermo contrajo matrimonio el 30 de enero de 1933 en Tabarz con la Princesa Mariana de Prusia. Tuvieron tres hijos: Guillermo (n. 1933), Hermann (n. 1935) y Juana (n. 1937).

Durante la Segunda Guerra Mundial el Príncipe Guillermo rechazó unirse a una unidad a las SS eligiendo en su lugar el Ejército alemán regular donde alcanzó el grado de capitán de infantería. Murió en acción durante el combate en Gor en el Frente Oriental.

Ancestros

Honores 
 Cruz de Hierro

Referencias 

Casa de Hesse
Militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Oficiales de las SS
Galardonados con la Cruz de Hierro
Miembros del Partido Nazi